Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2014 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero combinato
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2014 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero